Lędowo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański 
 Lędowo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Ustka
 Lędowo – zlikwidowany przystanek kolei wąskotorowej w Lędowej, w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Lędowo-Osiedle